Bouge ist:
 der Familienname von Auguste Bouge (1853–1931), französischer Politiker
 ein ehemaliger Ort in Belgien, heute Teil von Namur; siehe Bouge (Namur)